Солнечное затмение 4 января 2011 года — частное солнечное затмение 151 сароса, которое лучше всего было видно на европейской части евразийского континента. Небольшие частные фазы этого затмения также были видны в северной Африке, в средней Азии, в западной Сибири, а также в северо-западной части Китая и Индии. Максимальная фаза затмения составила 0,857.

Обстоятельства видимости затмения для некоторых городов России (время — московское):

Примечания: прочерк на месте времени окончания частного затмения означает, что в данном пункте наблюдения Солнце зайдёт за горизонт до окончания затмения.

В городах Украины (время киевское — UTC+2):

Примечания

Ссылки 

 Данные о затмении на английском сайте
 Тема с фотографиями затмения со всей России и ближнего зарубежья
 Подробные данные о затмении на Новосибирском сайте
 Затмение 4.01.11 в Подмосковье
 Статья с фотографиями солнечного затмения
 статья в блоге "Солнечный серп (4.01.11)"

2011-04-01
2011 год в науке
Январь 2011 года
События 4 января